Der englische Begriff University beschreibt:

 allgemein gültig eine Hochschule
 als Hochschule mit Promotionsrecht die Universität
 als University of Applied Sciences die Fachhochschule
 als University of Technology die Technische Hochschule

University steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 University (Alabama)
 University (Hillsborough County, Florida)
 University (Orange County, Florida)

University steht für folgende Unternehmen:
 University Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 University Automobile Company, später Continental Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Fachhochschule (Deutschland)#Hochschule – University
 University Peak (Begriffsklärung)
 University Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika